TRIM9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 710 амінокислот, а молекулярна маса — 79 177.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних контактах, клітинних відростках, цитоплазматичних везикулах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки